Klub Hawaje (fr. Les Garçons de la plage) – francuski serial komediowy produkowany w latach 1994–1995. Składał się z 85 odcinków po 26 minut każdy. Premierę miał 19 grudnia 1994 w telewizji TF1. W Polsce emitowany przez telewizję Polonia 1. Stworzony przez Jean-François Porry.

Fabuła 
Serial koncentruje się na losach ekipy w ośrodku wypoczynkowym "Klub Hawaje" znajdującym się na wyspie Sint Maarten. Dyrektorką ośrodka jest Agnes a jej asystentką Brigitte. Pobyt gościom umilają Tom, Mo i Pat, a w późniejszym czasie także Éric.

Obsada

Główna 
 Tom Schacht jako Tom
 Francis Darmon jako Mo
 Cédric Rosenlecker jako Pat (odc. 1-39)
 Éric Galliano jako Éric (odc. 40-85)
 Richard Lornac jako Bob 
 Agnès Dhaussy jako Agnès Girard 
 Florence Rougé jako Brigitte 
 Philippe Kévine-Lavot jako Norbert Michaux

Drugoplanowa 
 Carole Fantony
 Jean-Pierre Jacovella
 Patrick Serraf

Wersja polska 
Wersja polska: En-Be-Ef Warszawa
Tekst: 
 Karolina Bober,
 Ewa Jasek,
 Justyna Bednarek
Czytał: Lucjan Szołajski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 Klub Hawaje w bazie imdb.fr

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 1995